W Polsce 
 Kosiorki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki 
 Kosiorki – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec
 Kosiorki – gromada w powiecie siemiatyckim